

Europa

Francia 
 Cattedrale di Santa Maria – Auch

Irlanda 
 Cattedrale di Santa Maria – Killarney
 Cattedrale di Santa Maria – Kilkenny

Italia 
 Cattedrale di Santa Maria – Alghero
 Cattedrale di Santa Maria – Amiternum
 Cattedrale di Santa Maria – Anagni
 Cattedrale di Santa Maria – Cagliari
 Cattedrale di Santa Maria – Cortona
 Cattedrale di Santa Maria – Lodi Vecchio
 Cattedrale di Santa Maria della Neve – Nuoro

Spagna 
 Cattedrale di Santa Maria – Burgos
 Cattedrale di Santa Maria – Ciutadella de Menorca
 Cattedrale di Santa Maria – Palma di Maiorca
 Cattedrale di Santa Maria – Plasencia
 Cattedrale di Santa Maria – Sigüenza
 Cattedrale di Santa Maria – Tudela
 Cattedrale di Santa Maria – Vitoria

Regno Unito 
 Cattedrale di Santa Maria – Newcastle upon Tyne

Romania 
 Cattedrale di Santa Maria – Oradea

Africa 
 Cattedrale di Santa Maria – Città del Capo, Sudafrica
 Cattedrale di Santa Maria – Windhoek, Namibia

 Cattedrale ortodossa di Santa Maria ad Asmara, Eritrea

Americhe 

 Cattedrale di Santa Maria – Calgary, Canada
 Cattedrale di Santa Maria – Colorado Springs negli Stati Uniti d'America

Asia 

 Cattedrale di Santa Maria – Nagasaki, Giappone
 Cattedrale di Santa Maria – Ranchi, India
 Cattedrale di Santa Maria – Yangon, Birmania
 Cattedrale di Santa Maria – Sandakan, Malaysia
 Cattedrale di Santa Maria – Tōkyō, Giappone

Oceania 

 Cattedrale di Santa Maria – Darwin, Australia
 Cattedrale di Santa Maria – Hobart, Tasmania
 Cattedrale di Santa Maria – Sydney, Australia

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria
Cattedrale di Santa Maria Assunta